Byte kan syfta på

 Byte (enhet) – enhet för informationsmängd
 Bytesbalans – ett mått som används inom nationalräkenskaper och makroekonomi
 Bytesdjur – ett djur som blir jagat och uppätet av predatorer
 Byteshandel – handel som utgörs av byten av reala nyttigheter
 Krigsbyte – byte taget i samband med strid eller vid plundring efteråt
 Stöldgods – byte vid stöld